Облога Тунісу під час Восьмого Хрестового походу

 Захоплення Туніса (1534)  — захоплення міста Туніс флотом Османської імперії на чолі з новопризначеним капудан-пашою Хайр ад-Діном Барбароссою
 Захоплення Туніса (1535)  — захоплення міста Туніс об'єднаним флотом християнських держав на чолі з імператором Священної Римської імперії Карлом V Габсбургом
 Захоплення Туніса (1569)  — захоплення міста Туніс сухопутною армією Османської імперії на чолі з бейлербеєм османського Алжиру Улуч Алі-пашою.
 Захоплення Туніса (1573)  — захоплення міста іспанцями.
 Захоплення Туніса (1574)  — захоплення міста Туніс флотом Османською імперією на чолі з капудан-пашею (верховним адміралом) Улуч Алі-пашою
 Захоплення Туніса (1943)  — захоплення міста союзниками в Другій світовій війні.